Hiroshi Takahashi peut faire référence à :

 Hiroshi Takahashi (1953-), un architecte ;
 Hiroshi Takahashi (1960-), un botaniste ;
 Hiroshi Takahashi (1965-), un mangaka ;
 Hiroshi Takahashi, un ancien pongiste japonais ;
 Hiroshi Takahashi (1959-), un réalisateur japonais.